

Carriera

Club
Bertolt cominciò la carriera con la maglia del Copenaghen. Debuttò nella Superligaen il 23 aprile 2005, sostituendo Sibusiso Zuma nella vittoria per 2-0 sul Nordsjælland. Passò poi in prestito ai norvegesi dello HamKam, per cui esordì nella Tippeligaen il 10 settembre 2006, giocando nella vittoria per 3-0 sull'Odd Grenland.

A fine stagione, tornò al Copenaghen. Fu ceduto nuovamente, con la medesima formula, al Viborg. Il primo incontro con questa maglia fu datato 16 marzo 2008, quando fu titolare nella sconfitta per 4-0 contro l'Esbjerg. Il 20 marzo segnò la prima rete nella massima divisione danese, nella sconfitta per 3-2 contro il Nordsjælland.

Terminato anche questo prestito, fu ceduto a titolo definitivo al SønderjyskE. Debuttò in squadra il 20 luglio 2008, nella sconfitta per 2-0 sul campo dello Horsens. Due anni dopo, passò al Lyngby.

Nell'estate 2012, firmò per il Sandnes Ulf, tornando così in Norvegia. Il 28 dicembre successivo, rescisse il contratto che lo legava al club. Il 9 gennaio 2013, si accordò con il Vestsjælland.

Il 28 agosto 2014, svincolato dal Vestsjælland, passò al Vendsyssel. Nel 2015 è stato ingaggiato dal Roskilde. Il 26 gennaio 2016 è stato ufficialmente ingaggiato dall'Helsingør.

Si è ritirato il 4 luglio 2017.

Note

Collegamenti esterni